Тетрашвили — фамилия. Известные носители:
 Тетрашвили, Георгий (род. 1993 года) — грузинский регбист.
 Тетрашвили, Гурам Георгиевич (род. 1988) — российский футболист.